

Toponyme

Campus des Quatre vents, établissement associé aux centres jeunesse, à Saint-Donat, Québec.
 L'École Aux quatre vents, une école secondaire francophone située à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick.

Danne-et-Quatre-Vents, commune française située dans le département de la Moselle, en région Grand Est.
 Les Quatre-Vents, ancienne commune de la Meuse, qui a existé de 1973 à 1984.

Odonyme 
 La rue des Quatre-Vents, voie située dans le quartier de l'Odéon à Paris.

Œuvres

Littérature 
 Les Quatre Vents de l'esprit, recueil de poèmes de Victor Hugo (1881).
 La Maison des quatre vents, roman de Colette Vivier écrit en 1946 et publié en 1965.
 Les Quatre Vents du désir recueil de nouvelles de science-fiction de l'écrivain américain Ursula K. Le Guin (1982).

Télévision 
 Noële aux quatre vents, feuilleton télévisé français en  de , réalisé par Henri Colpi d'après le roman éponyme de Dominique Saint-Alban, et diffusé à partir de 1970.

Bande dessinée 
 Le Pays des quatre vents, première histoire de la série Diégo de Herbert et Charles Jadoul (1962).